Orophia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1825. Orophia ingår i familjen praktmalar (Oecophoridae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Praktmalar
Orophia